

Mitológia 
 Iuppiter (vagy gyakran Jupiter), a római panteon első istene, a római mitológia főistene
 Iuppiter temploma

Csillagászat, űrkutatás 
Égitestek
 Jupiter, a Naprendszer legnagyobb bolygója
 Jupiter I, Io
 Jupiter II, Europa
 Jupiter III, Ganymedes
 Jupiter IV, Callisto
 A Jupiter holdjai
 Jupiter szelleme, NGC 3242 planetáris köd
Űreszközök
 Jupiter hordozórakéta
 JIMO (Jupiter Icy Moons Orbiter), tervezett űrszonda, törölt NASA-küldetés
 JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer), tervezett űrszonda, ESA-küldetés

Művészetek 
 Jupiter-szimfónia
 Jupiter-díj

Egyéb 
 Jupiter, üdülőfalu Romániában
 Jupiter, elhagyatott gyár a csernobili zónában
 PGM–19 Jupiter közép-hatótávolságú ballisztikus rakéta